Schümichen ist der Familienname von 
 Carl Schümichen (1863–1933), Architekt in Dresden
 Carl Schümichen (Mediziner) (* 1942), Nuklearmediziner in Rostock